Franciaország
Mandres, település Franciaországban, Eure megyében
Mandres-les-Roses, település Franciaországban, Val-de-Marne megyében
Mandres-la-Côte, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Mandres-en-Barrois, település Franciaországban, Meuse megyében
Mandres-sur-Vair, település Franciaországban, Vosges megyében
Mandres-aux-Quatre-Tours, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében